Shumpei Naruse (Chiba, 17 de janeiro de 2001) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Shumpei Naruse começou a carreira no Nagoya Grampus. 

Naturais de Chiba
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight